Алекса́ндр Данилю́к:
 Данилюк, Александр Александрович (род. 1975) — украинский политик. Секретарь СНБО (с 2019), министр финансов Украины (2016—2018).
 Данилюк, Александр Владимирович (род. 1981) — советник министра обороны Украины, лидер движения «Спильна справа».
 Данилюк, Александр Николаевич (род. 1973) — председатель Смоленского городского Совета, глава города Смоленска (с 2010).
 Данилюк, Александр Ярославович (род. 1961) — российский педагог, член-корреспондент РАО (2005), лауреат Премии Правительства РФ в области образования.